Michael Gerber (ur. 1970) – niemiecki biskup katolicki
 Michael Gerber (ur. 1969) – pisarz
 Michael „Mich” Gerber – szwajcarski muzyk 
 Michael Gerber (ur. 1963) – niemiecki kierowca rajdowy

Przypisy